Jacques Meyniel peut désigner :

 Jacques Meyniel, publicitaire français ;
 Jacques Meyniel (1917-1987), homme politique français.

Notes et références